Naali ist der Familienname folgender Personen

 Egbert Robert Naali, tansanischer Halbmarathonläufer
 Francis Robert Naali (* 1972), tansanischer Marathonläufer
 Mary Naali (* 1992), tansanische Läuferin
 Simon Robert Naali (1966–1994), tansanischer Mittel- und Langstreckenläufer 
 Thomas Robert Naali, tansanischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Nali